

Localidades

Avellaneda (Ávila) — município espanhol da província de Ávila
Avellaneda (Buenos Aires) — cidade argentina da província de Buenos Aires
Avellaneda (departamento de Santiago del Estero) — departamento argentino da província de Santiago del Estero
Avellaneda (departamento de Río Negro) — departamento argentino da província de Río Negro
Avellaneda (Córdova) — comuna argentina da província de Córdoba
Parque Avellaneda — bairro argentino da cidade de Buenos Aires
Colonia Avellaneda — município argentino da província de Entre Ríos
Alcubilla de Avellaneda — município espanhol da província de Sória

Pessoas

Nicolás Avellaneda — advogado, jornalista e político argentino;
Francisco de Zúñiga Avellaneda y Velasco — vice-rei de Navarra e Conde de Miranda espanhol.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes